Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Bank Austria TennisTrophy 2008. Für das Turnier der Kategorie International Series Gold qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 4. bis 5. Oktober 2008 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 40 kB)

ATP Tour 2008
2008